Varga Domokos (1922–2002) író, újságíró
 Varga Domokos (1968) öttusázó, triatlonista

Varga Domokos György (1952) író, újságíró